Příjmení Fridman nese více různých osob:

 Alexandr Fridman (1888–1925) – ruský matematik, geofyzik a meteorolog
 Gal Fridman (* 1975) – izraelský windsurfista
 Michail Fridman (* 1964) – ruský podnikatel a bankéř
 Yonatan Fridman (* 2003) – izraelský akrobatický gymnasta

Související články 
 Friedman

Externí odkazy